Gminy w USA:
 Capital (ang. Capital Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Capital (ang. Capital Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
 Capital – departament w Argentynie